Le mot Pundit, ou Pandit, peut faire référence à :
 Pandit (un enseignant, ou à titre honorifique, un sage indien)
 Pundit, une fonction d'exploration confiée à des indigènes dans l'empire colonial britannique
 Pundit, terme désignant en anglais un spécialiste de l'opinion publique